Ugrin Csák (barun) (? - 1131.), mađarski barun i oligarh
 Ugrin Csák (ostrogonski nadbiskup), ostrogonski nadbiskup
 Hugrin, splitski nadbiskup
 Ugrin Csák (Kaločko-bački nadbiskup), Kaločko-bački nadbiskup